Astro est un apocope d’astrologie et d’astronomie.

Astro peut aussi désigner :
 Astro, groupe de K-pop sud-coréen ;
 Astro, groupe de rock indépendant chilien ;
 Astro, street artiste muraliste français ;
 Astro, jeu vidéo sur DSiWare ;
 La Chevrolet Astro I, concept car de Chevrolet (1967) ;
 Astro, opérateur de télévision par satellite malaisien.

Voir aussi 
 Astro, le petit robot, un manga d’Osamu Tezuka
 Astro, le petit robot, une série télévisée d'animation
 Astro Boy,  un film d'animation en relief (2009)
 Tour Astro, à Bruxelles